Als Fenstern wird bezeichnet:
 das Einmauern der Fenster ("das Haus ist noch nicht gefenstert"), auch Befenstern
 das Einsteigen bei einem Mädchen, siehe Fensterln
 der Fenstersturz (eine Person durchs Fenster hinauswerfen), siehe Defenestration
 das derbe Beschimpfen einer Person (auch Ausfenstern)
 die Einstellung von Grauwerten bei der Computertomographie